Гликон:

 Гликон — согласно некоторым мифам, воплощение бога Асклепия.
 Гликон — древнегреческий скульптор I в. н. э. Работал в Афинах и Риме.